Qaraqaşlı – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 Qaraqaşlı – centro abitato del distretto di Imishli, in Azerbaigian
 Qaraqaşlı – centro abitato del distretto di Neftçala, in Azerbaigian
 Qaraqaşlı – centro abitato del distretto di Sabirabad, in Azerbaigian
 Qaraqaşlı – centro abitato del distretto di Xaçmaz, in Azerbaigian